Olaszország
Diano d’Alba, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Diano Arentino, község Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében
Diano Castello, község Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében
Diano Marina, község Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében
Diano San Pietro, község Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében